Svensson kan som auktorsförkortning betyda:

 Ingvar Svensson (1919–2011), entomolog, fjärilar
 Bo W. Svensson (född 1941), entomolog, virvelbaggar, nattsländor mm
 Björn S. Svensson (född 1948), entomolog, tvåvingar

Referenser